Michelbach kan syfta på:

 Michelbach – flod
 Michelbach (kommun) – kommun